Козин  (Козина) —  фамилия распространена в славянских странах (женская форма фамилии ). Примерно в 20 % случаев имеет еврейские корни. При русском образовании склоняется (прим. Сергей Козин, Любовь Козина)

При еврейском происхождении фамилии - не склоняется (прим. Сара Козин)

В европейских странах со славянскими этносами (Хорватия, Словения, Словакия, Сербия и др.) часто фамилия пишется Козина в мужском и женском роде, не склоняется (прим. Стефан Козина).

Также — топоним и словенская фамилия ( ).

 Известные носители 
 Козин, Вадим Алексеевич (1903 -1994)   — советскийэстрадный певец (лирический тенор), композитор, поэт.
 Козина, Ася Юрьевна (девичья фамилия Чуприна; род. 1984) — украинская и российская современная художница.
 Козина, Валентина Викентьевна (в девичестве Годлевская; 1927—2012) — советский передовик птицеводства, Герой Социалистического Труда.
 Козина, Елена Анатольевна (род. 1959) — глава муниципального образования город Новомосковск (Тульская область).
 Козина, Ольга Васильевна (Лаки, род. 1982) — певица, солистка группы «Вирус».

 Козина, Кирилл (1925—2004) — словенский католический священник византийского обряда, митрофорный протопресвитер.
  (род. 1990) — хорватский гандболист.
 Козина, Марьян (1907—1966) — словенский композитор.

Топоним 
 Козина — село, Тысменицкий район, Ивано-Франковская область
 Козина — село, Гусятинский район, Тернопольская область. См. также 
 Ян Сладкий Козина — чешский революционный лидер XVII века
 Козин

 Примечания